Albrecht Dürer - Melanholija

Melanholija je vsesplošna mojstrovina, ki jo je umetnik končal leta 1514. 
Glavna oseba je alegorična postava s krili (simbol melanholične volje). Dekletov hudi pogled namiguje na mrko in mučno razpoloženje. Na grafiki je tudi pes, ki je simbol zvestobe ter netopir, ki nosi naslov dela. Okrog dekleta so razporejeni znanstveni pripomočki.
(vir: Zuffi, S.:Dürer, DAG GRAFIKA, Ljubljana 1998)

Dela Albrechta Dürerja
Dela leta 1514